Federico I o Fadrique I de Aragón y Chiaromonte (Nápoles, 16 de octubre de 1451 - Tours, 9 de noviembre de 1504) también conocido como Federico II, III o IV dependiendo de las numeraciones seguidas, fue rey de Nápoles entre 1496 y 1501.

Biografía 
Era el segundo hijo del rey Fernando I de Nápoles y su primera esposa Isabel de Chiaromonte y hermano del también rey Alfonso II de Nápoles. Tras la muerte sin descendencia a la edad de 27 años de su sobrino Fernando II de Nápoles fue proclamado rey de Nápoles.

Reinado y derrocamiento 
En 1500 el rey Luis XII de Francia, quien reclamaba sus derechos sobre el trono napolitano que ya había pretendido su predecesor Carlos VIII, pactó con el rey Fernando II de Aragón el tratado de Granada, por el que los firmantes acordaban la ocupación militar del reino, que quedaría repartido entre ambos. Agotado militar y económicamente el reino tras la Primera Guerra de Italia, Federico I no pudo hacer frente a ambos contendientes, y en 1501, en el transcurso de la segunda guerra de Nápoles fue depuesto, relegado a Ischia y posteriormente conducido a Francia como prisionero.

El reino se mantuvo dividido entre Francia y Aragón hasta 1504, cuando según el tratado de Lyon fue cedido por completo a Fernando II de Aragón, y quedaría bajo soberanía de los reyes españoles hasta el final de la Guerra de Sucesión Española.

Federico murió prisionero en Tours en 1504.

Matrimonios y descendencia 
Federico contrajo matrimonio con Ana de Saboya, hija del duque Amadeo IX de Saboya, el 11 de septiembre de 1478 en la Catedral de Milán. De este matrimonio tuvo una sola hija:

 Carlota de Nápoles (¿? - ¿?), casada con Guy XV, conde de Laval y Monfort.

Tras la muerte de su primera esposa contrajo matrimonio en 1480 con Isabel del Balzo en la ciudad de Andria, con quién tuvo cinco hijos:

 Fernando (Andria, 15 de diciembre de 1488 - Valencia, 26 de octubre de 1550), duque de Calabria;
 Alfonso de Nápoles (¿? - ¿?);
 César de Nápoles (¿? - ¿?);
 Isabel de Nápoles (¿? - 1550);
 Julia de Nápoles (1492 - 1542), casada con Juan Jorge, marqués de Monferrato.

Ancestros

Enlaces externos 

  Genealogía de Federico I

Referencias 

Reyes de Nápoles del siglo XV
Casa de Aragón
Reyes de Nápoles del siglo XVI
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Tours